Дозюле:

 Дозюле — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. 
 Дозюле — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос.